Gregorio Gitti – politico, avvocato e accademico italiano
 Salvatore Angelo Gitti – partigiano e politico italiano
 Tarcisio Gitti – politico e avvocato italiano